Gamston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Gamston, Rushcliffe, ort i Nottinghamshire, England, 
 Gamston, Bassetlaw, ort i Nottinghamshire, England,